Андре́й Васи́льевич Дериземля́ (; ) — украинский биатлонист, призёр Чемпионата мира 2007 года в Антхольц-Антерсельве. Завершил карьеру.

Спортивная карьера 
Начал заниматься биатлоном в 1990 году. Дебютировал в Кубке мира в сезоне 1996/1997, но высоких результатов в начале своей карьеры не показывал. Тем не менее, в следующем году на Зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано получил право стартовать в составе эстафетной команды Украины.

В следующем сезоне Дериземля впервые попал на подиум в спринтерской гонке Кубка мира, завоевав бронзовую медаль на этапе в Холменколене. Выступления биатлониста в те годы сложно назвать стабильным: места в десятке сменялись провальными гонками, когда спортсмен даже не попадал в число пятидесяти лучших.

К Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити 2002 года Андрей Дериземля стал лидером биатлонной сборной Украины. Однако и на второй своей Олимпиаде не смог показать хороших результатов.

В сезоне 2002/2003 Андрей Дериземля одержал свою первую победу на этапах Кубка мира. Затем наступил некоторый спад в карьере украинского биатлониста.

В 2007 году Дериземля неожиданно для всех завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, а по итогам сезона попал в тридцатку лучших биатлонистов мира.

Кубок мира

Подиумы на этапах Кубка мира

Места в Кубках мира

Результаты выступлений 

В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

Инд — индивидуальная гонка
Пр — гонка преследования
Спр — спринт
МС — масс-старт
Эст — эстафета
См — смешанная эстафета
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ — спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Участие в Олимпийских играх

Коммерческие старты

Рождественская гонка (World Team Challenge) 

 2008 — Гонка преследования с Оксаной Хвостенко 1 место 
 2009 — Масс-старт с Оксаной Хвостенко 2 место

Награды 
 Орден «За заслуги» І степени (21 августа 2015).
 Орден «За заслуги» III степени (6 февраля 2007)
 Орден «За заслуги» III степени (4 апреля 2003)

Примечания 

Биатлонисты Украины
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по летнему биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Победители Гран-при IBU
Спортсмены Чернигова